Zikmund František Tyrolský (27. listopadu 1630, Innsbruck – 25. června 1665, tamtéž) byl rakousko-tyrolský velkovévoda, druhý syn Leopolda V. z dynastie habsburské a Klaudie Medicejské.

Život 
Zikmund František byl jako druhorozený syn určen pro duchovní dráhu, stal se postupně biskupem augsburským, gurkským a tridentským. Biskupem tridentským byl zvolen 7. února 1659, ale papež Alexandr VII. jej odmítl potvrdit. Po smrti staršího bratra Ferdinanda Karla v roce 1662 se se svolením tyrolského zemského sněmu stal vládcem Tyrolska. Roku 1665 se zřekl svých církevních úřadů, aby se mohl oženit.

Zikmund František Tyrolský zemřel v Insbrucku náhle 25. června 1665 a s ním vymřela i tyrolská větev Habsburků. Byl pohřben v kryptě jezuitského kostela v Innsbrucku.

Vývod z předků

Literatura

Externí odkazy 
 

Zikmund František
Tridentští biskupové
Gurští biskupové
Tyrolská hrabata
Rytíři Řádu zlatého rouna
Narození v Innsbrucku
Úmrtí v Innsbrucku
Pohřbení v jezuitském kostele v Innsbrucku
Narození 27. listopadu
Narození v roce 1630
Úmrtí 25. června
Úmrtí v roce 1665
Muži
Habsburkové v 17. století